Traveller — дебютный студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Криса Стэплтона, изданный 5 мая 2015 года на студии Mercury Nashville. Альбом спустя полгода возглавил американский хит-парад (№ 1 в Billboard 200) и получил музыкальную награду Грэмми в категории Лучший кантри-альбом на 58-й церемонии Grammy Awards, а также премию «Альбом года» на церемонии Country Music Association Awards 2015 года. К декабрю 2017 года тираж превысил 2 млн копий в США.

В 2022 году альбом был назван одним из лучших кантри-альбомов в истории и занял 34-е место в списке The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone».

История 
Альбом вышел 5 мая 2015 года на студии Atlantic Records. Стэплтон был соавтором почти всех песен и сопродюсером альбома вместе с Dave Cobb.
10 мая альбом дебютировал на позиции № 2 в кантри-чарте Top Country Albums и на № 14 в мультиформатном хит-параде Billboard 200 с тиражом сначала всего в 27,000 копий в первую неделю.
Однако, после весьма успешного совместного выступления Криса Стэплтона вместе с Justin Timberlake на церемонии Country Music Association Awards, альбом после отсутствия с сентября снова вошёл в чарт Billboard 200 и сразу на позиции № 1 с тиражом 177,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 153,000 истинных альбомных копий). Согласно данным журнала Billboard, всплеск продаж был вызван эффектом массовой аудитории, смотревшей по телевидению громкое выступление Криса Стэплтона 4 ноября на церемонии CMA Awards. Traveller стал первым кантри-альбомом, дебютировавшим на первом месте Billboard 200 за последние четыре года после Clear as Day (2011) певца Скотти МакКриэри, победителя 10-го сезона телешоу American Idol 2011 года. Кроме того, альбом поставил новый рекорд: это первый в истории диск, сразу попавший на первое место после повторного вхождения в чарт (re-enters at No. 1).
К ноябрю 2015 года тираж в США составил 249,000 копий.
Альбом сохранил первое место в США и во вторую неделю с тиражом 124,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 97,000 истинных альбомных копий). После двух недель лидерства, он позднее снова вернулся на вершину чарта.
К декабрю 2015 года тираж составил 520,000 копий в США. В тот же месяц Traveller был сертифицирован в золотом статусе Recording Industry Association of America (RIAA).
К ноябрю 2016 года тираж составил 1,6 млн копий в США, а к январю 2017 — 1,8 млн.

Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic и премию «Лучший альбом года» от Country Music Association Awards (вместе с ещё двумя наградами для певца как «Лучший новый артист года» и «Лучший мужской вокал года»).
Журнал Rolling Stone назвал альбом одним из лучших альбомов 2015 года и включил в свои списки «50 Best Albums of 2015» и «40 Best Country Albums of 2015» (№ 3).

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Награды и номинации

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы Mercury Nashville
Крис Стэплтон
Альбомы, спродюсированные Дэйвом Коббом